Demange kan som auktorsförkortning betyda:

 Jacques Demange
 Victor Demange

Robotskapade auktorsförkortningar